Esistono più comuni francesi con questo nome

Mercœur – Corrèze
Mercœur – Alta Loira